Cette page contient les pages d'homonymie de Dujardin, Du Jardin et du Jardin.

Patronyme 

 Arthur Dujardin, dit Edmond Dujardin (?-1964), imprimeur, créateur de jeu et fondateur de l'éditeur de jeux de société Dujardin ;
 Auguste Dujardin (1847-1921), sculpteur néo-gothique français ;
 Charles Dujardin (1888-1914), footballeur français ;
 Charlotte Dujardin (1985-), cavalière britannique ;
 Édouard Dujardin (1861-1949), écrivain français ;
 Edmond Dujardin (?-1964), imprimeur, créateur de jeu et fondateur de l'éditeur de jeux de société Dujardin ;
 Félix Dujardin (1801-1860), biologiste français ;
 François Dujardin (1923-2007), joueur de volley-ball français ;
 Jean Dujardin (1936-2018), théologien et historien français ; 
 Jean Dujardin (1972-), humoriste et acteur français ;
 Jules Dujardin (1857-1947), fabricant d'instruments œnologiques et auteur d'ouvrages sur le vin ;
 Karel Dujardin, (1640-1678), peintre hollandais ;
 Louis Dujardin (1808-1859), graveur français ;
 Paul Dujardin (1894-1959), joueur de water-polo français ;
 Paul Dujardin (1843-1913), graveur français ;
 Pierre Dujardin, la deuxième personne faisant état d'un projet d'assassinat d'Henri IV ;
 Romain Dujardin (né en 1977), mathématicien français ;
 Sandy Dujardin (1997-), cycliste français ;
 Sébastien Dujardin, auteur de jeux de société français ;
 Vincenzo du Jardin ou Vincenzo Dujardin (1820-1891), aristocrate italien.

Dugardin est une variante rare :
 Louis-Ernest Dugardin, inventeur d'un appareil photo couleur (gagnant d'un prix à l'expo 1900) et auteur d'un tableau censé représenter Jeanne Mance .

Pseudonyme 

 Dujardin, chef chouan des Côtes du Nord ;
 Arthur Dujardin, dit Edmond Dujardin (?-1964), imprimeur, créateur de jeu et fondateur de l'éditeur de jeux de société Dujardin.

Autres 
 Société des moteurs Dujardin, à Lille, France, fondée par Albert Dujardin
 Dujardin, maison d'édition de jeux de société français, créée par Edmond Dujardin
 Banque Du Jardin, banque ayant fait faillite en 1874 à Bruges

Patronyme français